De DFL-Supercup 2022 was de 23ste editie van de Duitse supercup. De wedstrijd werd op 30 juli 2022 gespeeld tussen landskampioen Bayern München en bekerwinnaar RB Leipzig in de Red Bull Arena te Leipzig.

Bayern München nam vijftien keer eerder mee aan de DFL-Supercup, waaronder de laatste elf edities, en won negen keer eerder, waaronder de laatste twee edities, in 2020 en 2021. RB Leipzig neemt voor het eerst deel aan de Duitse supercup.

Bayern München won de wedstrijd met 5–3.

Wedstrijd

Details 

Supercup voetbal in 2022
Supercup voetbal Duitsland
RB Leipzig
FC Bayern München
Sportevenement in Leipzig